Institoris Mihály (?–1705) evangélikus lelkész
 Institoris Mihály (1731–1803) evangélikus lelkész